Le qualificazioni del singolare  del Qatar ExxonMobil Open 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Qatar ExxonMobil Open 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Potito Starace (Qualificato)
 Oliver Marach (Qualificato)
 Nicolas Mahut (Qualificato)
 Janko Tipsarević (Qualificato)

 Łukasz Kubot (secondo turno)
 Olivier Patience (ultimo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Nicolas Devilder (ultimo turno)

Qualificati 

 Potito Starace
 Oliver Marach

 Nicolas Mahut
 Janko Tipsarević

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2006